volof nyelv
 volof nép